Вынос — многозначный термин:

 Вынос — нарушение движения автомобиля или мотоцикла вдоль продольной плоскости колёс.
 Вынос — разговорное название кронштейна руля велосипеда.
 Вынос — надстрочные формы некоторых букв в кириллической скорописи до конца XVIII века.

См. также 
 Выносной элемент